Суперлига Грчке у сезони 2015/16. је било 80 такмичење организовано од стране фудбалског савеза Грчке, десето са тренутним форматом и то је први степен такмичења у Грчкој.

Током претходне године, борд директора Суперлиге Грчке, донио је одлуку о промјени формата такмичења за сезону 2015/16. Број клубова је смањен са 18 на 16. У сезони 2014/15. из лиге су испала четири клуба, Ерготелис и ОФИ из Ираклиона, Ники из Волоса и ПАЕ Керкира са Крфа. Умјесто њих, у Прву лигу пласирали су се АЕК из Атине и Ираклис из Солуна као побједници плеј офа за пласман у суперлигу. АЕК се тако након двије сезоне вратио у највиши ранг фудбала у Гркој.

Формат такмичења је промијењен у односу на претходну сезону, учествује 16 клубова, игра се двокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном. На крају сезоне, побједник Суперлиге учесвује у квалификацијама за Лигу шампиона за сезону 2016/17, док ће клубови од другог до петог мјеста игати доигравање за учествовање у европским такмичењима за наредну сезону. Побједник Купа ће играти у квалификацијама за Уефа лигу Европе од другог кола. Двије последњопласиране екипе на крају сезоне испадају у Другу лигу.

Клубови у сезони 2015/16.

Промјене тренера

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Лариса је нови прволигаш.
 Керкира је нови прволигаш.
 Пантракикос испада у Другу лигу.
 Калони испада у Другу лигу.
 АЕК -3 
 Атромитос -3 
 ПАОК -3 
 Панатинаикос -3

Позиције на табели по колима

Домаћин - гост табела 

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Табела домаћин-гост:
! М
! Клуб
! Одиг. као домаћин
! Поб.
! Нер.
! Пор.
! ГД
! ГП
! ГР
! Бод.
! Одиг. као гост
! Поб.
! Нер.
! Пор.
! ГД
! ГП
! ГР
! Бод.
|-
| 1 ||align="left"|Олимпијакос||15||15||0||0||45||5||+40||45||15||13||1||1||36||11||+25||40
|-
| 2 ||align="left"|Панатинаикос ||15||10||3||2||34||12||+22||33||15||8||1||6||18||14||+4||25
|-
| 3 ||style="text-align:left"|АЕК ||15||13||0||2||31||6||+25||39 ||15||4||6||5||12||15||-3||18
|-
| 4 ||style="text-align:left"|ПАОК ||15||9||4||2||24||12||+12||31||15||4||5||6||21||20||+1||17
|-
| 5 ||style="text-align:left"|Паниониос ||15||8||3||4||19||11||+8||27||15||4||5||6||14||16||-2||17
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ПАС Јањина ||15||7||3||5||19||17||+2||24||15||5||3||7||17||23||-6||18
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Астерас ||15||7||5||3||20||12||+8||24||15||4||3||8||11||18||-7||15
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Атромитос ||15||7||2||6||12||12||0||26||15||5||4||6||14||19||-5||19
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Платанијас ||15||5||6||4||18||14||+4||21||15||5||3||7||14||16||-2||18
|-
| 10 ||style="text-align:left"|Левадијакос ||15||4||7||4||14||17||-3||19||15||5||3||7||13||19||-6||18
|-
| 11 ||style="text-align:left"|Панетоликос ||15||7||3||5||20||23||-3||24||15||2||5||8||10||23||-13||11
|-
| 12 ||align="left"|Ираклис ||15||4||7||4||13||11||+2||19||15||4||4||7||11||21||-10||16
|-
| 13 ||style="text-align:left"|Шкода Ксанти ||15||4||7||4||15||14||+1||19||15||2||8||5||12||18||-6||14
|-
| 14 ||style="text-align:left"|Бер ||15||2||6||7||7||14||-7||12||15||3||6||6||12||19||-7||15
|-
| 15 ||style="text-align:left"|Пантракикос ||15||2||3||10||10||25||-15||9||15||1||5||9||8||33||-25||8
|-
| 16 ||align="left"|Калони ||15||3||5||7||16||21||-5||14||15||0||2||13||3||32||-29||2''
|-
|}

 УЕФА плеј оф 

 Резултати 

 Табела плеј офа 

 Статистика 
 Листа стријелаца Листа стријелаца: Најбољи асистенти Листа асистената:'''

МВП награда

Резултати грчких клубова у европским такмичењима 2016/17.

Квалификације

Групна фаза

Нокаут фаза

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Суперлига Грчке у фудбалу